L'arrondissement de Montmorency est une ancienne subdivision administrative française du département du Val-d'Oise, créée le  en Seine-et-Oise. 

La sous-préfecture fut déplacée à Sarcelles en 2000 et la subdivision administrative de l'État porte depuis le nom d'arrondissement de Sarcelles.

Composition

Il comprenait (en 1962) les cantons d'Écouen, Gonesse, Luzarches et Montmorency.
En 1964, 2 nouveaux cantons rejoignirent l'arrondissement : Enghien-les-Bains et Sarcelles.
En 1967, 9 nouveaux cantons apparurent dans l'arrondissement : Domont, Garges-lès-Gonesse (deux cantons), Goussainville, Saint-Gratien, Soisy-sous-Montmorency, Viarmes et Villiers-le-Bel. Sarcelles fut divisée en deux cantons.

Montmorency
Montmorency